A Federação Portuguesa de Esqui é o organismo que governa os desportos de esqui, incluindo snowboard, em Portugal. Foi fundada em 1992 e está filiada na Federação Internacional de Esqui (FIS).

Ligações externas 
 

Esqui de Portugal
Snowboard de Portugal
Esqui
Organizações esportivas fundadas em 1992